

Wydarzenia 

 Atak Katona na Scypiona

Zmarli 
 Antioch III Wielki - król syryjski